Акулы — деревня в Починковском районе Смоленской области России. Входит в состав Лосненского сельского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет. 
 
Расположена в центральной части области в 18 км к северо-западу от Починка, в 10 км восточнее автодороги  Орёл — Витебск, на берегу реки Лосна. В 1 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Панская на линии Смоленск — Рославль.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Починковского района (Смоленская область)